Dio, come ti amo – canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1966, scritta da Domenico Modugno e presentata al Festival dallo stesso Modugno con Gigliola Cinquetti
Dio, come ti amo/Io di più – singolo di Domenico Modugno del 1966
Dio, come ti amo/Vuoi – singolo di Gigliola Cinquetti del 1966
Dio, come ti amo – album di Domenico Modugno del 1966
Dio, come ti amo – film musicarello del 1966, diretto da Miguel Iglesias